«ZHARYQ» — казахстанская частная компания, занимающаяся космической связью, телевидением, радиовещанием и радиосвязью в Казахстане.

История 
Товарищество с ограниченной ответственностью «ZHARYQ» было учреждено в 1991 году для обслуживания первой в СССР системы спутникового телевизионного вещания «ZHARYQ» в Ku-диапазоне, введённой в эксплуатацию в конце 1990 года малым предприятием «Казсвязьтехника».

Деятельность 
ТОО «ZHARYQ» участвовало в создании ряда крупных компаний: телерадиокомпании ТРК «31 канал», оператора кабельного телевидения «Alma-TV», пейджинговой компании «Алма-Пейдж» и других. В настоящее время с ТОО «ZHARYQ» аффилированы две компании: ТОО «Инкател» (100 % доля участия), по предоставлению услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи и ТОО «Аргус-Контакт» (50 % доля участия), которое занимается деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации и по предоставлению услуг телематической службы.

В 1996—1998 г. ТОО «ZHARYQ» возглавлял в должности генерального директора Аскар Жумагалиев, в последующем — министр связи и информации Республики Казахстан.

Организация вещания

Параметры вещания 
По состоянию на 2 января 2011 года:

Примечания

Ссылки 

Телекоммуникационные компании Казахстана
Операторы спутникового телевидения
Казтелерадио